Der Oman Cup (bis 2007: Qabus bin Said Cup) ist ein seit 1972 ausgetragener Fußball-Pokalwettbewerb für omanische Vereinsmannschaften. Er wird jährlich von der Oman Football Association (OFM) veranstaltet und ist nach der Fußballmeisterschaft in der Oman Professional League der zweitwichtigste Titel im nationalen Vereinsfußball. Der Sieger des Oman-Cups wird nach dem K.-o.-System ermittelt. Der Gewinner qualifiziert sich zur Teilnahme am AFC Cup. Aktueller Titelträger 2021/22 ist der Al-Seeb Club. Al-Suwaiq Club war in der Saison 2008/09 der einzige Zweitligist, der bisher den Pokal gewinnen konnte. Rekordsieger ist Dhofar SCSC mit zehn Titeln, gefolgt vom Fanja SC mit neun Erfolgen.

Titelträger

Rekordpokalsieger

Weblinks 
 RSSSF: Oman - List of Cup Winners

Pokal